Lantosan Rogas är ett berg i Indonesien.   Det ligger i provinsen Sumatera Utara, i den västra delen av landet,  km nordväst om huvudstaden Jakarta. Toppen på Lantosan Rogas är  meter över havet.

Terrängen runt Lantosan Rogas är huvudsakligen kuperad, men söderut är den platt. Den högsta punkten i närheten är Dolok Sordang,  meter över havet,  km norr om Lantosan Rogas. Runt Lantosan Rogas är det ganska tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Omgivningarna runt Lantosan Rogas är en mosaik av jordbruksmark och naturlig växtlighet. 

Tropiskt regnskogsklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är augusti, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är november, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är juli, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Berg i Sumatera Utara
Berg i Indonesien 200 meter över havet eller högre